Sphinxtor oder Sphingentor ist die Bezeichnung mehrerer historischer Torbauten:

 Sphingentor in Wien, siehe Palais Schönburg
 Sphinxtor (Alaca Höyük) in Alaca Höyük, Türkei
 Sphinxtor (Ḫattuša), in Ḫattuša, Türkei